Wiersdorf ist der Name folgender Orte:

 Wiersdorf (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiersdorf (Heeslingen), Ortsteil der Gemeinde Heeslingen im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Wiersdorf (Wallstawe), Ortsteil der Gemeinde Wallstawe im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Wiersdorf (Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach), Ortsteil der Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach in der Steiermark